Die Baureihe FS E 402 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 FS E.402A, eine Elektrolokomotivbaureihe der italienischen Staatsbahnen Ferrovie dello Stato (FS), gebaut zwischen 1994 und 1996
 FS E.402B, eine Elektrolokomotivbaureihe der italienischen Staatsbahnen Ferrovie dello Stato (FS), Weiterentwicklung der vorgenannten Lokomotivbaureihe E.402A, gebaut zwischen 1997 und 2000